Reichsmilitärgericht – najwyższy sąd wojskowy Cesarstwa Niemieckiego
 Radio RMG
 Ręczny miotacz gazu